Duchess se poate referi la:

Cărți, muzică și film 
 The Duchess (film), film din 2008
 The Duchess - Ducesa, carte publicată prima dată în 1998 sub titlul de Georgiana, Ducesă de Devonshire (Georgiana, Duchess of Devonshire) de Amanda Foreman
 Duchess (Lewis Carroll), personaj din cartea lui Lewis Carroll Alice în Țara Minunilor (Alice's Adventures in Wonderland)
 Duchess (cântec, Genesis), 1980
 Duchess (cântec, The Stranglers), 1979
 "Duchess", cântec de Scott Walker de pe albumul Scott 4

Locuri 
 Duchess, Queensland, zonă locuită (numită township) din Comitatul Cloncurry (Shire of Cloncurry), 
 Duchess, Alberta, sat din provincia  din 
 Duchess Landing, Oklahoma, zonă locuită din statul , 
 Duchess Theatre din Londra,

Oameni și personaje 
 The Duchess, porecla dată Juanitei Spinelli, condamnată pentru omucidere
 The Duchess, pseudonimul literar al scriitoarei irlandeze Margaret Wolfe Hungerford
 Norma-Jean Wofford (d. 2005), chitaristă ritmică, care a cântat cu Bo Diddley între 1962 și 1966, poreclită Ducesa ("Duchess")
 Lashina, personaj ficțional de comics, cunoscut și ca Ducesa ("Duchess")
 Duchess, personaj din serialul american animat de televiziune Foster's Home for Imaginary Friends
 "Duchess", numele de cod al unui personaj titular din serialul american de televiziune animat Archer
 Duchess, personaj din filmul The Aristocats

Transporturi 
 HMS Duchess, unul din mai multe vase britanice 
 Duchess (vas), vas maritim istoric de cules bureți de mare din Tarpon Springs, Florida
 Beechcraft Duchess, monoplan american
 Duchess class, nume pentru un anumit tip de locomotive, ale căilor ferate britanice, din clasa LMS Princess Coronation Class ]]

Alte utilizări 
 Duchess (restaurant), un grup de restaurante de tip franciză din statul , Statele Unite ale Americii
 Duchess (solitaire), joc de cărți pentru o singură persoană
 Duchess lorikeet (Charmosyna margarethae), o specie de papagal
 Duchess potatoes ori Duchesse potatoe, mod de a găti cartofii
 Duchess Stakes, cal de curse canadian
 Duchess, varietate de mâncare gătită realizată și vândută de lanțul de magazine de mâncare Carolina Foods
 Duchess (sau Vanitate), varietate de mobilier, termen folosit în engleza australiană
 Ducesa (cal) (1813–1836), cal de curse britanic, faimos în epoca sa
 "The Duchess", un automobil Cadillac, producție 1941, al regelui britanic Edward al VIII-lea, care a abdicat în 1936 și al consoartei sale americane Wallis Simpson

Vezi și 
Duce (dezambiguizare)

The Duchess (dezambiguizare)

Ortografie similară 
 Dutchess (dezambiguizare)
 The Dutchess, albumul de studio de debut al artistului vocal Fergie